'''''' peut désigner en Pologne :
 Laski Małe, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Laski Małe, village du powiat de Żnin, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie